Афер (Afer) e когномен, произлизащо от думата Африка и може да се отнася за:

 Публий Теренций Афер, поет 2 век пр.н.е.
 Публий Елий Адриан Афер, сенатор, баща на римския император Адриан
 Гней Домиций Афер, оратор, суфектконсул 39 г.
 Арнобий Афер, ретор 4 век
 Гай Марий Викторин Афер, философ 4 век